Drumbeg kan syfta på följande platser:

 Drumbeg, Nordirland – en ort i Down, Nordirland
 Drumbeg, Republiken Irland – en ort i Irland
 Drumbeg, Skottland – en ort i Highland, Skottland
 Drumbeg Park – en park i British Columbia, Kanada